Сем Остин Квери (; рођен 7. октобра, 1987. године у Сан Франциску, Калифорнија) је амерички тенисер, који је свој најбољи пласман у синглу достигао 26. фебруара 2018. када се налазио на 11. месту АТП листе. Квери држи рекорд у највећем броју узастопних одсервираних ас удараца (10) постављен 2007. године у мечу против Џејмса Блејка одиграном на турниру у Индијанаполису.

Гренд слем финала

Мешовити парови: 1 (0:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 3 (1:2)

АТП финала

Појединачно: 20 (10:10)

Парови: 13 (5:8)

Остала финала

Тимска такмичења: 1 (0:1)

Референце

Спољашње везе 

  
 
 
 

Рођени 1987.
Људи из Сан Франциска
Амерички тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.